Table des caractères Unicode U+10780 à U+107BF.

Latin étendu – F 
Lettres modificatives en exposant utilisées dans des transcriptions phonétiques.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (10000-10FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
  

01078